Das Dameneinzel der French Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Simona Halep, die im Viertelfinale gegen die 17-jährige US-Amerikanerin Amanda Anisimova ausschied. Die  australische  Spielerin Ashleigh Barty gewann das Turnier und somit ihren ersten Grand-Slam-Titel im Einzel. Sie war die erste French-Open-Siegerin ihres Landes seit Margaret Court 1973. In der Weltrangliste verbesserte sie sich vom achten auf den zweiten Platz.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2019 fand für die Damen vom 21. bis 24. Mai 2019 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2019